Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2020 проводился с 8 по 15 февраля 2020 в городе Спокан (штат Вашингтон).

В чемпионате принимали участие 10 команд.

Команда-чемпион получала право выступать как мужская сборная США по кёрлингу на , который был отменён из-за пандемии COVID-19; вследствие этого команда США получила путёвку на следующий .

Победителями чемпионата (в 5-й раз в истории чемпионатов) стала команда скипа Джона Шустера (сам Джон Шустер стал чемпионом в 8-й раз, так как 3 раза был рядовым кёрлингистом в составе команды-чемпиона), победившая в финале команду скипа Рича Руохонена. Бронзовые медали завоевала команда скипа Chase Sinnett.

Коэффициент силы команд-участников чемпионата () — 6,2244.

Одновременно и там же проходил Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2020.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом, источник: )

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Время начала матчей указано местное (UTC−8:00).

Четвертьфиналы 
14 февраля, 12:00

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал 
14 февраля, 19:00

Финал 
15 февраля, 17:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Страница мужского и женского чемпионатов США 2020 на сайте USA Curling (веб-архив)
 Результаты и статистика мужского и женского чемпионатов США 2020 (веб-архив)

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2020
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2020

Спорт в США в 2020 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в штате Вашингтон
Февраль 2020 года